Giuseppe Cerulli Irelli (1846-1912) – politico italiano, deputato
Giuseppe Cerulli Irelli (1905-1987) – politico e ambasciatore italiano, senatore